Хомуха:

 Хомуха, Дмитрий Иванович (род. 1969) — советский, туркменский и российский футболист, тренер.
 Хомуха, Иван Викторович (род. 1994) — российский футболист.